Ota (Corsica), een gemeente in in het Franse departement Corse-du-Sud 
 Ota (Gunma), een stad in de Japanse prefectuur Gunma
 Ota (Tokio), een van de 23 speciale wijken van Tokio
 Ota (Akita), een voormalige gemeente in de Japanse prefectuur Akita, nu onderdeel van de stad Daisen
 Ota (rivier), een Japanse rivier
 Ota (Alenquer), een plaats in de Portugese gemeente Alenquer
 Ota (Nigeria), een plaats in Nigeria
 Ota (cartoonist), een Braziliaans cartoonist (1954-2021)

 Open Travel Alliance, een toerismesamenwerkingsverband
 Oak Tree Appliances, een Brits tractormerk
 Over-The-Air programming, een methode voor distribueren van software-updates